

Прізвище 

 Альфонс Пено (1850—1880) — французький винахідник, автор проекту літака-амфібії з паровим двигуном (1876).
 Стефан Пено ( 1997) — сербський баскетболіст.

Топонім

Пено (Peno) — місцевість у муніципальному районі Ламонт.

Пено — селище міського типу, адміністративний центр Пеновського району Тверської області.
 Пено — озеро на північному заході Тверської області, належить до Верхньоволзьких озер.

Див. також 
 Пена
 Піно